Excipularia är ett släkte av svampar. Excipularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Excipularia